Bitwa nad Gawią (1608) – zdobycie Dyjamentu przez Szwedów 1 sierpnia 1608
 Bitwa nad Gawią (1609) – odbicie Dyjamentu przez Litwinów 6 października 1609